Alfred Jahner
 Johann Jahner